Лэрри Ка́рлтон () — американский джаз, фьюжн-, поп-, рок-гитарист, певец, участник групп Fourplay и Steely Dan.

Биография 
Лэрри Карлтон родился 2 марта 1948 года в Калифорнии. Уже в шесть лет он начал играть на гитаре, а подростком увлёкся джазом и брал уроки у Джо Пассa. По его рекомендации он сменил его в квинтете «George Shearing Quintett» и принимал участие в турне «The Fifth Dimension» и «The Partridge Family».
В 1968 году Карлтон выпустил свой первый сольный альбом «With A Little Help From My Friends», в котором чувствуется влияние Уэса Монтгомери.
Благодаря своей интенсивной деятельности в студиях звукозаписи и композиции на гитаре «Gibson ES-335», которая принесла ему прозвище «Mr. 335», в 1970 году его заметили в группе «The Crusaders». Карлтон был принят в группу и оставался в ней до 1973 года. В свои продуктивные годы он участвует в записи до 50 песен в месяц, среди других для Джони Митчелл, Сэмми Дэвиса, Герба Алперта, Куинси Джонса, Пола Анки, Майклa Джексонa, Джонa Леннона, Джерри Гарсия, Долли Партон и Steely Dan. Вступление Карлтона к песне «Kid Charlemagne» группы Steely Dan было признано журналом «Rolling Stone» одним из пяти лучших гитарных соло в истории рока.
С 1976 года Карлтон занимается своей соло-карьерой, за которую несколько раз получил премию Грэмми. В 1997 году заменил гитариста группы «Fourplay». В 2010 году группа объявила об уходе Карлтона, который решил продолжить свою сольную карьеру.

Награды

Дискография

Соло 
 1968: With a Little Help from My Friends
 1973: Playing/Singing
 1977: Live
 1978: Larry Carlton
 1979: Mr. 335 Live in Japan
 1981: Sleepwalk
 1980: Strikes Twice
 1983: Eight Times Up [live]
 1983: Friends
 1986: Last Nite [live]
 1986: Alone/But Never Alone
 1987: Discovery
 1989: Christmas at My House
 1989: On Solid Ground
 1991: Renegade Gentleman
 1992: Kid Gloves
 1995: Larry & Lee
 1996: Gift
 2000: Fingerprints
 2000: Words + Music
 2001: No Substitutions: Live in Osaka
 2001: Deep Into It
 2004: Sapphire Blue
 2005: Firewire
 2007 :Live in Japan, feat. Robben Ford

DVD 
 2002: DVD — Live at Montreal Jazz Festival
 2004: DVD — Ohne Filter
 2005: DVD — The Paris Concert
 2009: DVD- Live in Cape Town

В группе «Fourplay» 
 1998: 4
 1999: Snowbound
 2000: Yes, Please
 2002: Heartfelt
 2004: Journey
 2006: X
 2008: Energy
 2012: Esprit De Four

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт музыканта 
 Биография музыканта на StarPulse.com 
 Биография музыканта на Vervemusicgroup.com 

Рок-гитаристы США
Гитаристы по алфавиту
Steely Dan
Исполнители Warner Bros. Records
Сессионные музыканты США
Соло-гитаристы
Выпускники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич